een paperclip
 een videoclip
 een clip uit de numismatiek, zie Clip (numismatiek)
 een afkorting voor Calling Line Identification Presentation (nummerweergave)